Internet-radiomodtager har flere betydninger:
 Internet-radiomodtager (internetradio) – software eller hardware som kan modtage digitale radiostationer.
 Internet-fjernstyret radiomodtager